Il singolare del torneo di tennis Liege Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Cortés che ha battuto in finale Bart Wuyts 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bart Wuyts (finale)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Xavier Daufresne (semifinali)
 Stéphane Simian (secondo turno)

 Eduardo Masso (primo turno)
 Tarik Benhabiles (quarti di finale)
 Sergio Cortés (Campione)
 Andrej Merinov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Liege Challenger 1992